Gattermann ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Heinrich Gattermann (* 1968), deutscher Historiker und Schriftsteller
 Christian Gattermann (1788–1860), preußischer Landrat
 Franz Gattermann (* 1955), österreichischer Skilangläufer
 Franz Richard Maria Joseph Gattermann (1753–1830), deutscher Richter und Beamter
 Günter Gattermann (1929–2018), deutscher Bibliothekar und Historiker
 Hans H. Gattermann (1931–1994), deutscher Jurist und Politiker (FDP), MdB
 Klaus Gattermann (* 1961), deutscher Skiläufer
 Ludwig Gattermann (1860–1920), deutscher Chemiker
 Ludwig Gattermann (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler
 Rolf Gattermann (1949–2006), deutscher Zoologe

 
Siehe auch: 
 Gatermann
 Gattermann-Synthese